Human Nature kan referere til:

 "Human Nature" (sang af Michael Jackson) – en sang fra 1983 af Michael Jackson.
 "Human Nature" (Madonna sang) – en sang fra 1994 af Madonna.
 Human Nature (film) – en komediefilm fra 2001 med Patricia Arquette, Rhys Ifans og Tim Robbins.
 Human Nature (Doctor Who tv-serie) – afsnit fra tv-serien Doctor Who.